Пинар-дель-Рио:
 Пинар-дель-Рио — провинция республики Куба.
 Пинар-дель-Рио — столица провинции Пинар-дель-Рио.
 См. также 
 Епархия Пинар-дель-Рио — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Пинар-дель-Рио (Куба).